Nome con cui ci si può riferire a tre diversi cantoni francesi:

Cantone di Crécy-en-Ponthieu
Cantone di Crécy-la-Chapelle
Cantone di Crécy-sur-Serre

Pagine correlate
Crecy